Uhl ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Albert Uhl (1859–1916), deutscher Lehrer, Schauspieler, Theaterregisseur, Dichter, Komponist und Chordirigent
 Alfred Uhl (1909–1992), österreichischer Komponist und Dirigent
 Ann-Cathrin Uhl (* 1996), deutsche Skilangläuferin und Bergläuferin
 Anton Uhl (1877–1952), deutscher Politiker, Bürgermeister von Fürstenfeldbruck

B 
 Bernd Uhl (1946–2023), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Freiburg
 Bernhard Uhl (* vor 1966), deutscher Gynäkologe und Fachautor
 Bianca Uhl (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Bodo Uhl (1943–2017), deutscher Archivar und Historiker
 Bruno Uhl (1895–1990), deutscher Kaufmann und Mäzen

C 
 Carl Wilhelm Uhl (1812–1859), deutscher Porträt- und Genremaler
 Charles Harrison Uhl (1918–2010), Botaniker 

 Christine Uhl (1906–1976), deutsche Pädagogin und Erfinderin des sogenannten Uhl-Bauwagens

D 
 Dieter Uhl (* 1968), deutscher Paläontologe und Hochschullehrer
 Dominique Uhl (* 1994), deutscher Basketballspieler

E 
 Eduard Uhl (1813–1892), österreichischer Jurist, Politiker und Wiener Bürgermeister
 Eduard Uhl (Maler) (1904–1968), böhmisch-österreichischer Maler 
 Edward Uhl (1843–1906), US-amerikanischer Verleger
 Edward George Uhl (1918–2010), US-amerikanischer Ingenieur
 Emil Uhl (1864–1945), böhmisch-österreichischer Maler und Reisender 
 Emmy Sonntag-Uhl (1860–1913), österreichische Sängerin (Mezzosopran)

 Eugen Uhl (1924–2009), Schweizer Maler, Grafiker und Sammler

F 
 Florian Uhl (* 1948), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer
 Franz Xaver Uhl (1955–2011), deutscher Politiker (CSU)
 Frida Strindberg-Uhl (1872–1943), österreichische Schriftstellerin

 Fritz Uhl (1928–2001), österreichischer Sänger (Tenor)

G 
Gabriele Uhl, deutsche Zoologin

H 

 Harald Uhl (1934–2017), österreichischer Professor
 Heidemarie Uhl (* 1956), österreichische Historikerin
 Heinrich Uhl (1882–1915), deutscher Maler 
 Herbert Uhl (* 1940), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hugo Uhl (1918–1999), deutscher Steinmetz und Bildhauer

J 
 Jerome Phillips Uhl (1875–1951), US-amerikanischer Maler, Illustrator und Opernsänger 
 Johann Uhl (Geistlicher) († 1606), deutscher katholischer Geistlicher, Prediger und Autor theologischer Werke 
 Johann Uhl (Unternehmer) (1853–1909), deutscher Bauunternehmer  
 Johann Ludwig Uhl (1714–1790), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Martin Uhl (1618–1666), deutscher Mediziner
 Johannes Uhl (1935–2018), deutscher Architekt, Autor und Hochschullehrer 
 Josef Uhl (1887–1961), deutscher Architekt  
 Joseph Uhl (1877–1945), deutscher Maler US-amerikanischer Herkunft  
 Julius Uhl (1903–1934), deutscher Politiker und SA-Führer

K 
 Karl Uhl (1886–1966), deutscher Dichter
 Karsten Uhl (* 1972), deutscher Historiker

L 
 Leo Uhl (1875–1934), österreichischer Volkssänger, Humorist und Schauspieler
 Louis Uhl (1860–1909), österreichischer Maler

M 
 Manuela Uhl (* 1966), deutsche Sängerin (Sopran)

 Matthias Uhl (Politiker) (1776–1824), badischer Abgeordneter (1820–1823)
 Matthias Uhl (* 1970), deutscher Historiker

N 
 Nadja Uhl (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Natalie W. Uhl (1919–2017), nordamerikanische Botanikerin

O 
 Ottokar Uhl (1931–2011), österreichischer Architekt

P 
 Paul Uhl (1910–2003), US-amerikanischer Kameramann 
 Peter Uhl (* 1958), deutscher Fotograf, Fotodesigner und Fachpublizist
 Petr Uhl (1941–2021), tschechischer Publizist und Dissident
 Philipp Uhl (vor 1858–nach 1925), deutscher Unternehmer und Fotograf

R 
 Renate Uhl (1892–1967), deutsche Schriftstellerin, siehe Erika von Zobeltitz 
 Rudolf Uhl (* 1961), deutscher Biologe und Umweltinformatiker

S 
 Sabine Uhl (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)
 Siegfried Uhl (* 1960), deutscher Pädagoge und Erziehungswissenschaftler 
 Silas Jerome Uhl (1841–1916), US-amerikanischer Maler 
 Susanne Uhl (* 1966), deutsche Politikerin (GAL, Regenbogen), MdHB
 Sylvia Kotting-Uhl (* 1952), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdB

T 
 Theodor Uhl (1941–2004), deutscher Übersetzer und Opern-/Konzertkritiker
 Thomas Uhl (1969–2015), deutscher Medizin-Informatiker

W 
 Waldemar Helmut Uhl (* 1960), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Walter Uhl (1907–1990), österreichischer Maler
 Werner Uhl (* 1953), deutscher Chemiker

 Willo Uhl (1880 oder 1890–1925), deutscher Journalist und Redakteur

Weblinks 
 Uhl bei namenforschung.net

Siehe auch 
 United Hockey League, siehe International Hockey League (2007–2010)
 Uhlsport (früher Karl Uhl GmbH), deutscher Sportartikelhersteller

Familienname
Deutscher Personenname